Sucre je lahko:
 Sucre (mesto) - mesto v Boliviji
 Sucre (valuta) - ekvadorska denarna enota
 Sucre (Venezuela) - venezuelska država
 Antoni José de Sucre - južnoameriški revolucionar